Nowe Miasto kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Žemaičių Naumiestis, ort, 
 Naujamiestis (ort),

Polen 

 Nowe Miasto nad Pilicą (kommunhuvudort), Masoviens vojvodskap, Powiat grójecki, 
 Nowe Miasto (kommunhuvudort), Masoviens vojvodskap, Powiat płoński, 
 Nowe Miasto (flygplats), Masoviens vojvodskap, Powiat grójecki, 
 Nowe Miasto nad Wartą (ort), Storpolens vojvodskap, Powiat średzki, 
 Nowe Miasto (kommun), Masoviens vojvodskap, Powiat płoński, 
 Nowe Miasto (del av en befolkad plats), Västpommerns vojvodskap, Szczecin, 

Robotskapade Litauenförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar